Москва 1936 — Третий Московский международный шахматный турнир, проходивший с 14 мая по 8 июня 1936 года в Москве.

Место проведения: Колонный зал Дома Союзов. Двухкруговой. 10 участников, из них 6 советских и 4 иностранных шахматиста, в том числе экс-чемпионы мира X. Р. Капабланка и Эм. Ласкер и претенденты на это звание М. Ботвинник и С. Флор.

Эмануил Ласкер, который в 1935 году после 2-го Московского международного турнира остался на постоянное жительство в СССР, играл под флагом этой страны, как и в дальнейшем на турнире в Ноттингеме.

Главным судьёй турнира был Николай Григорьев.

Борьбу за звание победителя вели в основном М. Ботвинник и Х. Р. Капабланка. В партии между ними из первого круга Ботвинник, имея выигранную позицию, в цейтноте упустил сначала победу, а затем и ничью. Выиграв эту партию, Капабланка завершил 1-й круг с 6½ очками, впереди ближайших соперников на 1½ очка. Во 2-м круге Ботвинник набрал 7 очков из 9, но Капабланка, повторив результат 1-го круга, занял первое место — 13 очков, второе место у Ботвинника — 12 очков, третье — у С. Флора — 9½ очков.

Победитель турнира Х. Р. Капабланка провёл соревнование без единого поражения и снова заставил говорить о себе как об одном из главных претендентов на чемпионское звание, которым в то время владел Макс Эйве.

4-й Московский международный турнир был запланирован на 1938 год, но не состоялся ввиду того, что главный шахматный организатор СССР Николай Крыленко был репрессирован.

Примечательные партии 
Первый приз за лучшую партию присуждён Ботвиннику (белые) за победу над А. Лилиенталем:

М. Ботвинник — А. Лилиенталь 

1.Kf3 Kf6 2.c4 b6 3.g3 Cb7 4.Cg2 c5 5.0—0 g6 6.d4 cd 7.K:d4 C:g2 8.Kp: g2 Cg7 9.Kc3 0—0 10.e4 Kc6 11.Ce3 Фc8 12.b3 Фb7 13.f3 Лfd8 14.Лс1 Лас8 15.Фd2 a6 16.Лfd1 K:d4 17.C:d4 d6 18.a4 Ke8 19.Kd5 Лс6 20.C:g7 K:g7 21.h4 Ле8 22.Лс3 Kh5 23.Фd4 b5 24.cb ab 25.Лdc1 Л:с3 26.Л:с3 ba 27.Лс7 Фb5 28.ba Фе2+ 29.Фf2 Ф:f2+ 30.Kp: f2 e6 31.Kb6 Kf6 32.a5 Лb8 (см. диаграмму)

33.Лс8+ Л:с8 34.K:c8 Ke8 35.a6 Kc7 36.a7 Ka8 37.K:d6 Kpf8 38.e5 Kpe7 39.Kpe3 f6 40.Kpf4 h6 41.Kc8+ Kpf7 42.Kpe4 Kpg7 43.Kpd4 Kc7 44.Kpc5, 1 : 0

Таблица турнира

Литература 
 Третий международный шахматный турнир : Москва, 1936. — М. ; Л. : Физкультура и туризм, 1937. — 314 с., [5] л. ил.

См. также 
 Москва 1925 (шахматный турнир)
 Москва 1935 (шахматный турнир)

Примечания 

Май 1936 года
Июнь 1936 года
1936 год в шахматах
Спорт в России в 1936 году
1936 год в Москве
Москва (шахматный турнир)